Le lasso, en hiéroglyphe égyptien, est classifié dans la section V « Cordes, fibres, corbeilles, sacs etc. » de la liste de Gardiner ; il y est noté V4.

Il représente un lasso en corde et est translitéré wȝ.

C'est un phonogramme bilitère de valeur wȝ provenant surement d'un groupe de mots qualifiant les cordes et les cordages comme les termes wȝt et wȝwȝt "corde", groupe de mots parmi lesquels figurait peut être le terme aujourd'hui perdu de wȝ "lasso".

Exemples de mots

Bibliographie 

 
 Ruth Schumann Antelme, Stéphane Rossini,  Illustrated Hieroglyphics Handbook, 1998, English trans. 2002, Sterling Publishing Co. (Index, Summary lists (tables), selected uniliterals, biliterals, and triliterals.) (softcover, )
 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien